Baureihe 210 steht für:
 DB-Baureihe 210, Diesellokomotiven
 Mercedes-Benz Baureihe 210, Automodell